Woot – negozio online
 W00t – espressione del gergo di Internet